Појам Ридли може да се односи на:

 Ридли (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Дејзи Ридли, енглеска глумица